Desa Ngargosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngargosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 110,58), Jawa Tengah, 
 Desa Ngargosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,15), Jawa Tengah, 
 Desa Ngargosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 110,10), Jawa Tengah, 
 Desa Ngargosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 110,84), Jawa Tengah, 
 Desa Ngargosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,99), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar